Dai kan som auktorsförkortning betyda:

 Chan Din Dai
 Ren-Huai Dai
 Wu Dai

Robotskapade auktorsförkortningar